Ségo peut être :
 une orthographe alternative de la ville malienne de Ségou
 un surnom de Ségolène Royal 

Voir aussi